Dundrum – dzielnica Dublina
 Dundrum – wieś w hrabstwie Tipperary w Irlandii
 Dundrum – wieś w hrabstwie Down w Irlandii Północnej